Саранпа́уль (манс. Саранпāвыл) — село в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры России. Административный центр сельского поселения Саранпауль.

Расположено на правом берегу реки Ляпин, на Приполярном Урале.

Название 
Деревня была основана оленеводами-зырянами, вынужденными переселиться из традиционных мест обитания — высокогорных тундр Приполярного Урала из-за полного вымирания их оленей от эпизоотии. Коми-зыряне называли деревню Ляпин по имени реки, но со временем более употребительным стало мансийское название Саранпа́уль, означающее зырянский (саран) посёлок.

История 
Саранпауль стал последним населённым пунктом, в котором удерживалась власть правительства А. В. Колчака в Западной Сибири — он был взят красными только 26 января 1920 года.

Население

Ссылки 
 Сайт села

Примечания 

Населённые пункты Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа